Jürgen Schneider (ballarí): (1936-1995), ballarí clàssic alemany.
 Jürgen Schneider (ciclista): (1949), ciclista olímpic suís.
 Jürgen Schneider (escriptor): (1952), escriptor, traductor i editor alemany.
 Jürgen Schneider (físic): (1931-2012), físic i professor universitari alemany.
 Jürgen Schneider (pedagog): (1949/50), pedagog alemany.
 Jürgen Schneider (promotor immobiliari): (1934), promotor immobiliari alemany.